OI steht für:
 Iran nach dem ICAO-Code
 Octylisothiazolinon, ein Biozid
 Open interest, ein Begriff bei Börsentransaktionen
 Oriental Institute der University of Chicago, siehe University of Chicago Oriental Institute
 Osteogenesis imperfecta, eine Erbkrankheit
 Belfast, Nordirland, Kfz-Kennzeichen

Oi steht für:
 Oi (Unternehmen), ein brasilianisches Telekommunikationsunternehmen
 Oi!, ein Musikstil

Ōi ist der Name von:
 Ōi (Fluss), ein Fluss in Japan
 Ōi (Fukui), eine Gemeinde in dem Landkreis Ōi-gun
 Ōi-gun (Fukui), ein Landkreis in der japanischen Präfektur Fukui

Ōi, Ooi oder Ohi ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Chōzaemon Ōhi (* 1927), japanischer Keramiker 
 Naoyuki Ōi (* 1983), japanischer Poolbillardspieler
 Jisaburō Ōi (1905–1977), japanischer Botaniker
 Ooi Kah Yan (* 2000), malaysische Squashspielerin

 Ōi Saidan (1915–2018), japanischer Oberpriester des Zen-Tempels Hōkō-ji
 Ooi Sock Ai (* 1985), malaysische Badmintonspielerin
 Ooi Teik Hock (1920–1983), malaysischer Badmintonspieler
 Shihori Ōi (* 1999), japanische Skispringerin
 Takashi Ōi (* 1947), japanischer Jazzmusiker
 Tze Liang Ooi (* 1993), malaysischer Wasserspringer

Siehe auch:
 O-I

Abkürzung